Ясенов () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. Расположен в восточной части Словакии на северном склоне Гуменских гор в долине Ясеновского потока, который направлен к реке Лаборец.

История 
Впервые упоминается в 1279 году.

В селе есть римо-католический костел с XVI века в стиле ренессанс, перестроенный в XVIII веке в стиле барокко. Над деревней есть развалины средневекового замка, целью которого было сторожить приграничья и торговый путь к Галиции.

Население 
В селе проживает 1186 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001года):
 словаки — 98,01 %,
 украинцы — 0,82 %,
 русины — 0,72 %,
 чехи — 0,36 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 89,31 %,
 греко-католики — 6,70 %,
 православные — 0,54 %,
 протестанты — 0,54 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 2,90 %.

Примечания

Ссылки 
 сайт села
 данные про село на сайте www.e-obce.sk
 данные об национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии

Населённые пункты Словакии